Muro peut désigner :
 en Espagne :
 Muro, municipalité située sur l'île de Majorque, dans la province et communauté autonome des Baléares ;
 Muro de Aguas, municipalité située dans la province et communauté autonome de La Rioja ;
 Muro de Alcoy (en espagnol) ou « Muro d'Alcoi » (en valencien), municipalité située dans la province d'Alicante et la Communauté valencienne ;
 Muro en Cameros, municipalité située dans la province et communauté autonome de La Rioja ;
 en France :
 Muro, commune située dans le département de la Haute-Corse et la région Corse ;
 en Italie :
 Muro Leccese, commune située dans la province de Lecce et la région des Pouilles ;
 Muro Lucano, commune située dans la province de Potenza et la région Basilicate ;
 au Japon :
 Murō-mura (), village situé dans la préfecture de Nara, fusionné depuis le  dans la ville nouvelle d'Uda ;
 au Portugal :
 Muro, paroisse civile de la municipalité de Trofa, située dans le district de Porto et la région Nord.